Le championnat de France amateur de football 1952-1953 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par les Girondins de Bordeaux qui bat en finale le SC Draguignan.

Groupe Nord 
Le groupe Nord du championnat de France amateur est remporté par l'UA Sedan-Torcy.

|}

Groupe Ouest 
Le groupe Ouest est remporté par le SO Cholet.

|}

Groupe Sud 
Le championnat de France amateur groupe Sud est remporté par le SC Draguignan.

|}

Groupe Est 
Le groupe Est est remporté par le SA Épinal.

|}

Groupe Centre 
Le groupe Centre est remporté par les Girondins de Bordeaux. 

|}

Phase finale

|}

Notes et références 

1953
Football amateur 1952-1953
Football amateur 1952-1953
Football en France en 1952
Football en France en 1953